Manet kan avse:

Personer
 Édouard Manet (1832–1883), fransk konstnär
 Julie Manet (1878–1966), fransk konstnär, konstnärsmodell och konstsamlare
 Suzanne Manet (1829–1906), nederländsk pianist, hustru till  Édouard Manet

Djurgrupp
 Maneter – klass av nässeldjur

Efternamnsförgreningssidor
Franska efternamn